Ольгаренко — фамилия.

Известные носители:
 Ольгаренко, Владимир Иванович (род. 1937) — российский учёный в области проектирования и эксплуатации гидромелиоративных систем, член-корреспондент РАСХН (1997), член-корреспондент РАН (2014).
 Ольгаренко, Геннадий Владимирович (род. 1960) — российский мелиоратор, член-корреспондент РАН (2019). Сын В.И. Ольгаренко.